Echelon kan være flere ting:

 Det matematiske begreb echelon, i forbindelse med matrixregning
 Anvendelsen af echelonner til at angive niveauer og trin
 Echelon (netværk), der menes at være det største elektroniske spion-netværk i historien